«Преде́лы ро́ста» () — доклад Римского клуба по проекту «Проблемы человечества», опубликованный в 1972 году. Содержит результаты моделирования роста человеческой популяции и  природных ресурсов. В написании доклада принимали участие Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям Беренс III ().

Так как ресурсы Земли ограничены, то авторы поставили своей целью определить пределы экономического и демографического роста человеческой цивилизации в условиях постепенно истощающихся природных ресурсов. Основной целью создания модели было математически рассчитать, какие сценарии поведения будут наиболее характерными для мировой системы при её приближении к пределам роста, а также найти наиболее оптимальные (устойчивые) сценарии развития человечества:

Наша модель является формально-верифицируемой и математической, поэтому имеет два существенных преимущества перед общими рассуждениями. Во-первых, каждое положение модели записывается в виде математической зависимости и может быть в явном виде проверено или опровергнуто. Во-вторых, как только все положения модели проверены, обсуждены и признаны соответствующими нашему знанию о законах природы, поведение модели объективно вычисляется компьютером, каким бы сложным это поведение ни было.

Книга предназначалась широкой аудитории и не ставила задачу полного математического описания выполненных расчётов. Полный доклад с описанием реализации компьютерной модели был выпущен в 1974 году в виде книги Денниcа Медоуза «Dynamics of Growth in a Finite World».

Модель World3 1972 года 
Модель  1972 года рассчитывала 9 основных переменных:
 невозобновляемые ресурсы;
 промышленный капитал;
 сельскохозяйственный капитал;
 капитал сферы услуг;
 свободная земля;
 сельхозугодья;
 городская и промышленная земля;
 неудаляемые загрязнители;
 народонаселение.

Основные переменные были связаны между собой 16 нелинейными дифференциальными уравнениями, а в вычислениях участвовало более 30 вспомогательных переменных и внешних параметров.

В книге 1972 г авторы представили 12 сценариев развития человечества, включая базовую модель.

Из двенадцати рассмотренных сценариев, пять (в том числе базовый) приводили к пику населения Земли на уровне 10—12 млрд человек к 2050 году, с последующим катастрофическим обвалом популяции до 1-3 млрд при резком снижении уровня жизни. Остальные 7 сценариев условно разделяются на «благоприятные» (10 и 11) и «менее благоприятные» (4, 6, 8, 9, 12).

Ни один из сценариев не приводил к «концу цивилизации» или «вымиранию человечества». Даже самый пессимистичный сценарий показывал рост материального уровня жизни до 2015 года. По расчётам, снижение среднего уровня жизни может начаться с 2020-х годов, вследствие превышения экологических и экономических пределов роста населения и промышленного производства, исчерпания легкодоступных запасов невозобновляемых ресурсов, деградации сельхозугодий, прогрессирующего социального неравенства и роста цен на ресурсы и продовольствие в развивающихся странах.

Авторы подчёркивали, что для реализации каждого из 7 благоприятных сценариев требуются не столько технологические прорывы, сколько политические и социальные изменения, в том числе жёсткий контроль рождаемости на уровне естественной убыли:

1. Если текущие тенденции роста в населении Земли, индустриализации, загрязнении окружающей среды и истощении природных ресурсов останутся без изменений, пределы роста цивилизации на этой планете будут достигнуты примерно за столетие. Наиболее вероятный исход в таком случае — быстрое и бесконтрольное сокращение населения и промышленного производства.

2. Человечество вполне в силах контролировать тенденции роста для создания условий экологического и экономического равновесия на очень отдалённую перспективу. Условия равновесия с природой вполне могут обеспечить каждому жителю планеты Земля как необходимый цивилизованный уровень жизни, так и неограниченные возможности духовного развития личности.

3. Если человечество хочет достичь второго исхода, а не первого, чем скорее мы начнем контролировать тенденции роста, тем выше наши шансы.

Модель World3 1992 года 
В 1993 году Донелла Медоуз, Йорген Рандерс и Деннис Медоуз опубликовали книгу под названием «За пределами роста», которая содержала корректировку сценариев первоначальной модели на основе 20-летних данных с момента опубликования первого доклада.

К началу 1990-х годов только Китайская Народная Республика проводила сознательную политику ограничения рождаемости, приблизительно соответствующую сценарию 8. В остальных странах, в том числе беднейших, меры по ограничению рождаемости были малоэффективны или ничего не предпринималось. Одновременно существенно замедлились исследования в области ядерной энергетики, в том числе реакторов-бридеров и управляемого термоядерного синтеза, а внедрение возобновляемых источников энергии явно отставало от индустриализации. Таким образом, реализация благоприятных сценариев 4—11 стала недостижимой.

Модель World3 2004 года 
Предпоследняя обновленная версия доклада была опубликована в виде книги в 2004 году под названием «Пределы роста: 30 лет спустя». Указано, что с 1950 по 2000 годы годовое потребление человечеством ископаемых энергоресурсов выросло примерно в 10 раз (нефти — в 7, а природного газа — в 14 раз), при том, что население планеты за этот же период выросло в 2,5 раза. В модель добавлены 2 новые переменные: индикатор благосостояния среднестатистического жителя планеты и экологическая нагрузка — показатель суммарного воздействия человека на окружающую среду.

По мнению группы Медоуза, с 1990-х годов человечество уже превысило пределы самоподдержания экосистем Земли. Благоприятные сценарии модели 1972 года (с высоким или средним уровнем потребления) стали недостижимы, так как численность населения мира в 2000 году (6 млрд), потребление природных ресурсов и разрушение окружающей среды соответствовали наиболее неблагоприятному (базовому) сценарию. Время на реализацию благоприятных сценариев было упущено. В книге Медоуз приходит к выводу, что если в ближайшее время не произвести «серьёзную коррекцию» потребления человечеством природных ресурсов, то коллапс человечества в той или иной форме (социально-экономической, экологической, в виде множества локальных конфликтов) будет неизбежен, и «наступит он ещё при жизни нынешнего поколения».

В модели 2004 года оптимальный (равновесный) сценарий — это сценарий № 9 («Ограничение роста + усовершенствованные технологии»), для реализации которого требуются следующие меры:
 ограничение рождаемости (не более двух детей на 1 семью с 2002 года), с целью плавной стабилизации населения Земли к 2050 году на уровне 8 млрд человек;
 совершенствование технологий, для сокращения потребления невозобновляемых ресурсов на единицу промышленной продукции на 80 %, а выбросов загрязнений на неё — на 90 % к 2100 году;
 сдерживание роста производства товаров и услуг на душу населения, с плавной стабилизацией объёмов производства к 2020 году;
 повышение урожайности в сельском хозяйстве, с постепенным переходом на более экологически чистые технологии.
В указанном сценарии, при условии разумного и согласованного ведения мирового хозяйства, экономии мировых ресурсов, можно было бы обеспечить для всего населения устойчивый средне-низкий уровень потребления (на уровне граждан европейских стран с низким уровнем дохода). Для этого, помимо технологических прорывов, основные усилия мирового сообщества должны быть сосредоточены на повышении и выравнивании среднего уровня жизни населения планеты, так как, по мнению Д. Медоуза, глобальное падение среднего уровня жизни неизбежно, а сокращение социального неравенства — это путь к стабилизации населения.

Сравнение прогнозов World3 с реальными данными 
В 2008 Грэм Тёрнер (Graham Turner) из CSIRO (Австралия) опубликовал статью, в которой сравнивал прогнозы «Пределов» с данными за 30 лет, прошедшими после публикации. Он пришел к выводу, что текущее производство индустриальных товаров и еды, загрязнение среды соответствуют значениям, предсказанным в модели 1972 года.

В 2016 году численность населения мира превысила 7,3 млрд человек; рубеж в 8 млрд, по прогнозам ООН, сделанным в 2012 году, будет преодолён в 2025 году, 9,7 млрд — в 2050 году. По прогнозам корпорации «BP», сделанным в 2013 году, мировых доказанных запасов нефти и газа хватит на 53—56 лет (при уровне добычи 2012 года). С 1990 года площадь пахотных земель в мире практически не увеличивается, а распахивание новых, менее удобных площадей, может привести к удорожанию производства сельхозпродукции и к отрицательным последствиям для экологии — опустыниванию, как это происходит в Африке. Между тем, как считают эксперты ФАО, чтобы прокормить растущее население мира, к 2050 году потребуется увеличить глобальное производство продовольствия на 60 %, в основном на уже существующих пахотных землях и в условиях изменения климата.

Модель World4 2012 года 
Последняя обновленная версия доклада была опубликована в виде книги Йоргена Рандерса (один из авторов оригинального доклада) в 2012 году под названием «2052: A Global Forecast for the Next Forty Years»

Критика 
После публикации некоторые экономисты, ученые и политики критиковали доклад. Они высказывали сомнения в методологии, вычислениях, выводах, риторике и авторах проекта. Экономист Йельского университета Генри Уоллик (Henry C. Wallich) соглашался, что рост не может продолжаться вечно, но считал, что естественный ход событий предпочтительнее вмешательств. Уоллик заявил, что технология сможет решить все поднятые в докладе проблемы, но только в случае, если рост продолжится. Если же остановить рост слишком рано, миллиарды человек будут обречены на постоянную нищету.

В современном мире идея бесконечного научно-технического развития периодически подвергается сомнению. Ставится вопрос: могут ли пределы развития быть следствием фундаментальных законов природы?

Критики считали, что модель игнорирует технологические разработки, которые могут предотвратить разрушение окружающей среды, и игнорирует способность свободных рынков подстраиваться под меняющиеся ситуации благодаря своей экономической гибкости.
За прошедшие тридцать лет, под влиянием критики в модель были добавлены критерии влияния технологий: ограничение рождаемости, «зеленые» технологии в сельском хозяйстве, энергосбережение и др. Кроме того, авторы модели говорят, что технология и рынки реализуют те цели, ради которых их создало человечество. Если цель общества — использование природы для своих нужд, обогащение элит через финансовые институты и мышление только на ближайшее будущее, то весь комплекс технологий, которые будут разработаны, и вся деятельность свободных рынков не обязательно предотвратят продолжение современной тенденции разрушения Земли.
Причем экологическая система продолжает функционировать даже тогда, когда она имеет тенденцию к разрушению.
Когда рынки начнут получать сигналы разрушения, будет слишком поздно для внесения изменений. И даже вся гибкость рынка не поможет избежать коллапса человечества.

Авторы «Пределов роста» предлагают любому желающему самостоятельно проверить все их выкладки и расчёты, получив у них математические формулы и программный код модели.

См. также 

 Предупреждение человечеству
 Мальтузианство
 Пик нефти
 Корнукопианцы
 Дерост
 Нерентабельный рост
 Экономика устойчивого состояния
 Перенаселение
 Золотой миллиард
 Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие — к гибели
 Кэлхун, Джон (этолог)#Эксперименты с мышами

Примечания

Литература 
 Медоуз Д. и др. Пределы роста  / Пер. с англ.; Предисл. Г. А. Ягодина. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 208 с. — ISBN 5-211-02014-6.

Ссылки 
 
 Гвишиани Д. М. Пределы роста — первый доклад Римскому клубу  // Электронный журнал «Биосфера», № 2, 2002
 Мало не покажется. Интервью с Деннисом Медоузом  // «Эксперт», № 16 (799), 23 апреля 2012
 Аларм аларм: авторы «Пределов роста» утверждают, что мир приближается к коллапсу  (The Guardian, 2015)

Глобалистика
Доклады Римскому клубу
Книги 1972 года
Литература на английском языке
Литература по футурологии
Мировая экономика
Население
Пик нефти
Прогностика
Теория систем
Устойчивое развитие
Экологическая экономика
Экономические сочинения